De lotgevallen van Tom Sawyer, een boek van de Amerikaanse schrijver Mark Twain
Tom Sawyer (personage), de hoofdpersoon uit dit boek

Films 
 Tom Sawyer (1907)
 Tom Sawyer (1917)
 Tom Sawyer (1930)
 The Adventures of Tom Sawyer (1938), een Amerikaanse film van Norman Taurog
 Tom Sawyer (1947)
 Tom Sawyer (1973)
 Tom Sawyer (televisiefilm)
 De avonturen van Tom Sawyer (anime), een Japanse televisieserie
 Tom Sawyer (1984)
 Tom Sawyer (2000)
 Tom Sawyer (2011), film van Hermine Huntgeburth

Muziek 
 Tom Sawyer (Antheil), een compositie van George Antheil
 Tom Sawyer (lied), een lied van de Canadese band Rush

Personen 
 Tom Sawyer (darter)